Кубок Іспанії з футболу 2002–2003 — 101-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вперше здобула Мальорка.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 серпня/4 вересня 2002

|}
* - команда Сьюдад де Мурсія була знята з турніру за участь у матчі дискваліфікованого гравця.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 вересня 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 вересня 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 вересня 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 жовтня 2002

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 листопада 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 листопада 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 листопада 2002

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/15 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/14 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 січня 2003

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/28 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/29 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/30 січня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/29 січня 2003

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5 лютого/5 березня 2003

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6 лютого/5 березня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

2002–2003
Іспанія
Іспанія
2002 в іспанському спорті
2003 в іспанському спорті